Джамшоро (, ) — один из 23 округов пакистанской провинции Синд. Административный центр — город Джамшоро.

География 
Площадь округа — 11 517 км². На севере граничит с округами Даду и Наушахро-Ферозе, на востоке — с округами Навабшах, Матияри и Хайдарабад, на юге — с округом Татта, на юго-западе — с округом Карачи, на западе — с территорией провинции Белуджистан.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на четыре техсила:
 Манджханд
 Тхано-Була-Хан
 Сехван
 Котри

Ссылки 
 Jamshoro district profile 

Округа провинции Синд